Meirionnydd Nant Conwy steht für:

 Meirionnydd Nant Conwy (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Meirionnydd Nant Conwy (Wahlkreis, Wales), einen Wahlkreis für die Nationalversammlung von Wales